GWL est un sigle qui peut désigner :
 Glasgow Women's Library, une bibliothèque publique créée par des femmes en 1991, pour des femmes et sur l'histoire des femmes à Glasgow, en Écosse.

GWL est un code qui peut désigner :
 , un aéroport civil, à 10 km au nord-est de Gwalior, en Inde.

Code IATA des aéroports